Super Hits : compilation de Marvin Gaye sortie en 1970 ;
 Super Hits : compilation de George Jones sortie en 1987 ;
 Super Hits : compilation de Charlie Daniels sortie en 1994 ;
 Super Hits : compilation de Willie Nelson sortie en 1994 ;
 Super Hits : compilation de Vince Gill sortie en 1996 ;
 Super Hits : compilation d'Eddie Money sortie en 1997 ;
 Super Hits : compilation d'Europe sortie en 1998 ;
 Super Hits : compilation de Lorrie Morgan sortie en 1998 ;
 Super Hits : compilation d'Alice Cooper sortie en 1999 ;
 Super Hits : compilation d'Alan Jackson sortie en 1999 ;
 Super Hits : compilation de Big Audio Dynamite sortie en 1999 ;
 Super Hits : compilation de Brooks & Dunn sortie en 1999 ;
 Super Hits : compilation de Frank Sinatra sortie en 2000 ;
 Super Hits : compilation de Glen Campbell sortie en 2000 ;
 Super Hits : compilation de Miles Davis sortie en 2001 ;
 Super Hits : compilation de Toto sortie en 2001 ;
 Super Hits : compilation de Mandy Moore sortie le 2007 ;
 Super Hits : compilation de Kenny Chesney sortie en 2007 ;
 Super Hits : compilation de Cypress Hill sortie en 2008 en musique.